Quattro Canti – Castellammare del Golfo
 Quattro Canti – Catania
 Quattro Canti – Palermo
 Quattro Canti – Paternò